Osoby:
 Artur Kirch (1891-1969) – entomolog
 Christfried Kirch (1694-1740) – niemiecki astronom i twórca kalendarzy astronomicznych
 Christine Kirch (1697-1782) – niemiecka astronom i twórczyni kalendarzy astronomicznych
 Gottfried Kirch (1639-1710) – niemiecki astronom
 Maria Margarethe Kirch (1670-1720) – niemicka astronom
 Oliver Kirch (1982-) – niemiecki piłkarz w klubie Arminia Bielefeld

Zobacz też: Kirch Mulsow, Kirch Jesar, Kirsz

Przypisy